Виктор Узбек:
 Узбек, Виктор Сергеевич (род. 1990) — украинский футболист. Узбек, Виктор Спиридонович (1939—2020) — советский украинский художник-гравер, скульптор-медальер.